Gama (apelido), sobrenome da família de origem portuguesa, com brasão
 Gama (Γ), a letra grega

Topônimos
 Gama (Açucena), distrito no município brasileiro de Açucena
 Gama (Catumbela), comuna no município angolano de Catumbela
 Gama (Colômbia), município colombiano no departamento de Cundinamarca
 Gama (Distrito Federal), região administrativa no Distrito Federal brasileiro
 Novo Gama, município brasileiro no estado de Goiás

Ciências e Matemática
 Função gama, extensão da função fatorial aos números complexos
 Constante de Euler-Mascheroni (γ), a constante de Euler-Mascheroni
 Radiação gama, radiação eletromagnética de alta frequência

Esportes
 Sociedade Esportiva do Gama, clube de futebol do Distrito Federal brasileiro

Entretenimento
 Gama (álbum), álbum da banda japonesa the GazettE

Estrelas
 Gamma Apodis
 Gamma Arietis
 Gamma Canis Majoris
 Gamma Hydrae
 Gamma Pegasi
 Gamma Velorum
 Gamma lyrae

Outros
 Gama (tabaco)
 Gama tonal

Desambiguações de topônimos